

Лейк-Плесід — місто, штат Флорида
 Лейк-Плесід — селище, штат Нью-Йорк